Coyoacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coyoacán, distrikt i Mexiko City, 
 Coyoacán, Guerrero, ort i Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar